Schwamborn ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Schwamborn (1938–2020), deutscher Hochschullehrer und Wissenschaftsmanager
 Hanna Schwamborn (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Jessie Schwamborn (1888–1942), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Volker Schwamborn (* 1944), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier der Bundeswehr
 Winfried Schwamborn (* 1949), deutscher Autor und Fernsehjournalist